Пінейро () — португальське прізвище. Відомі носії:
 Аржеміро Пінейро да Сілва — бразильський футболіст
 Жоао де Деуш Пінейро — міністр закордонних справ Португалії
 Марсело Мело — бразильський тенісист
 Омар Пінейро (Smokepurpp) — американський репер

Португальські прізвища